Maniwaki är en flygplats i Kanada.   Den ligger i regionen Outaouais och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa. Maniwaki ligger  meter över havet.

Terrängen runt Maniwaki är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Maniwaki. Runt Maniwaki är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Maniwaki,  km nordost om Maniwaki. 

I omgivningarna runt Maniwaki växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Québec